Pohjoissalmi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pohjoissalmi (vid Runsala, Åbo), Egentliga Finland, 
 Pohjoissalmi (vid Kulho, Åbo), Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar